Abate ima više značenja:
 Abate (Frozinone)
 Abate (Torino)